Flight Deck (Canada's Wonderland) (eerder Top Gun) - een omgekeerde achtbaan in Canada's Wonderland
 Flight Deck (Kings Island) (eerder Top Gun) - een hangende achtbaan in Kings Island
 Flight Deck (California's Great America) (eerder Top Gun) - een omgekeerde achtbaan in California's Great America
 cockpit van een vliegtuig